Ultra Low Floor, een tramtype.
 Ultra low frequency, een bereik uit het radiospectrum met zeer lange golflengten.
 Ulf (rivier), een rivier in de provincie Luik.